Huanghe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huanghe (socken i Kina, Hunan), 
 Huanghe (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar